Die Premjer-Liga 2006 war die 15. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 17. März 2006 mit der Partie Torpedo Moskau gegen Tom Tomsk und endete am 26. November 2006. Vom 17. Mai bis zum 5. Juli pausierte die Liga, damit die Spieler an der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 teilnehmen konnten.

Am Ende der Saison hatten ZSKA Moskau und Spartak Moskau die gleiche Punktzahl, ZSKA wurde aufgrund der mehr eingefahrenen Siege russischer Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2005:
 ZSKA Moskau
 Spartak Moskau
 Lokomotive Moskau
 Rubin Kasan
 FK Moskau
 Zenit St. Petersburg
 Torpedo Moskau
 Dynamo Moskau
 Schinnik Jaroslawl
 Tom Tomsk
 Saturn Ramenskoje
 Amkar Perm
 FK Rostow
 Krylja Sowetow Samara

Die beiden Aufsteiger:
 Lutsch-Energija Wladiwostok
 Spartak Naltschik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2006
Premjer-Liga-Saison